Viedma – miasto w Argentynie
 Viedma – jezioro w Argentynie
 Viedma – lodowiec w Argentynie